Девять кораблей и одна база Королевского флота назывались HMS Neptune в честь римского бога морей Нептуна:

 HMS Neptune — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1683; перестроен в 1710 и в 1730; в новом варианте переименован в HMS Torbay, понижен до 3 ранга в 1750; продан в 1784.
 HMS Neptune — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1756; разоружен в 1784; отправлен на слом в 1816.
 HMS Neptune — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1797; сражался при Трафальгаре; отправлен на слом в 1818.
 HMS Neptune планировался как 120-пушечный линейный корабль 1 ранга; переименован на стапеле в HMS Royal George в 1822; спущен на воду в 1827; продан в 1875.
 HMS Neptune — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1832. перестроен в 72-пушечный винтовой линейный корабль 3 ранга в 1859; продан в 1875.
 HMS Neptune — куттер береговой охраны; построен в 1863; продан в 1905.
 HMS Neptune — бывший броненосец Independencia; спущен на воду в 1874 для ВМС Бразилии; приобретен Королевским флотом в 1878; продан в 1903.
 HMS Neptune — ранний дредноут; спущен на воду в 1909 отправлен на слом в 1922.
 HMS Neptune (20) — лёгкий крейсер типа Leander; спущен на воду в 1933; потоплен на минном поле у Триполи в 1941.
 HMS Neptune — планировался как крейсер в военно-морском плане 1945 года; отменен в марте 1946; не заказывался.
 HMS Neptune — береговое сооружение, современная военно-морская база Клайд.